Це́рковь Васи́лия Блаже́нного:
 Покровский собор в Москве — собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву, народное название — храм Василия Блаженного, по одной из церквей (приделов) в его составе
 Церковь Василия Блаженного в Волгодонске
 Церковь Василия Блаженного в Калуге
 Церковь Василия Блаженного в Архангельской области

См. также